KRAK-lijst, KPN-telecomregistratie-overzicht.
Krakus (Krak), legendarische hertog der Wislanen en stichter van de stad Krakau.
Kerak, stad in Jordanië, met de kruisriddersburcht Crac des Moabites.
Krak des Chevaliers, kruisriddersburcht in Noord-Syrië.